Санта-Марія-ін-Трастевере () — титулярна мала базиліка в Римі в районі Трастевере, одна з найстаріших церков міста, і, можливо, перша, в якій меса проводилась відкрито.

Історія
На цьому місці вже в III столітті при папі Каліксті I була побудована перша церква, в IV столітті при папі Юлії I виникла велика базиліка, а в XI столітті при папі Інокентії II зведено нову будівлю з дзвіницею. У 1140 році верхня частина куполу абсиди була прикрашена мозаїкою: Христос на золотому тлі в оточенні Марії, апостолів, святих і папи Інокентія II з макетом церкви в руках. Під фризом зображені сцени з життя Марії роботи П'єтро Кавалліні (1291 р.). У бароковому центральному нефі знаходиться колонада з 22-х колон іонічного ордера взятих з терм Каракалли. У церкві знаходяться античні, ранньохристиянські і середньовічні (у тому числі саркофаги) твори мистецтва. Фасад церкви також прикрашений мозаїкою Кавалліні, що зображує Богородицю серед 10 святих (XII–XIII ст.).

Титулярна церква 
Церква Санта-Марія-ін-Трастевере є титулярною церквою. Кардиналом-священиком з титулом церкви Санта-Марія-ін-Трастевере з 19 листопада 2016 року є іспанський кардинал Карлос Осоро Сьєрра.

Галерея

Примітки

Література 
 Heinz-Joachim Fischer: Rom. Zweieinhalb Jahrtausende Geschichte, Kunst und Kultur der Ewigen Stadt. DuMont Buchverlag, Köln 2001, S. 316–317, ISBN 3-7701-5607-2.

Романська архітектура Італії
Трастевере (Район)
Католицькі храми
Титулярні церкви Рима